Sur (Oman), de hoofdstad van de Omaanse regio Ash Sharqiyah;
Sur (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Graubünden;
Sur (Bijbel), een plaats in de Bijbel;
Sur (etnische groep), een etnisch Pathaanse stam in Afghanistan;
Sur (taal), een taal;
Zona Sur, een van de vijf traditionele geografische regio's van Chili.